Piotr Buk (1960-), strażak
 Piotr Buk (1965-), duchowny